Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2012 года в Стамбуле прошли 9 и 10 марта.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012